Az 1944–1945-ös Nationalliga A volt a 48. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Lausanne Sports volt. A szezont a Grasshoppers csapata nyerte, a bajnokság történetében tizenharmadjára.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság